Louis Roger peut faire référence à :
 Louis Roger (né au ), un sculpteur ;
 Louis Roger (1874-1953), un artiste-peintre.

Voir aussi 
 Louis Roger Pelloussat (1911-1980), un écrivain.
 Louis-Roger Brûlart, marquis de Sillery (1619-1691), un militaire français.
 Jean-Louis Roger de Rochechouart (1717-1776), un général de premier plan sous le règne de Louis XV.
 Aimery-Louis-Roger de Rochechouart (1744-1791), un général et un homme politique français.
 Henri-Louis Roger (1809-1891), un médecin, cardiologue et pédiatre français.
 Louis-Roger Franssure de Villers (1684-1775), est un officier de marine français des .

Références